Известно несколько фильмов с таким названием:
 Мать — советский фильм режиссёра Александра Разумного (1919)
 Мать — советский фильм режиссёра Всеволода Пудовкина (1926)
 Мать — советский фильм режиссёра Леонида Лукова (1941)
 Мать — японский фильм режиссёра Микио Нарусэ (1952)
 Мать — советский фильм режиссёра Марка Донского (1955)
 Мать — советский фильм режиссёра Глеба Панфилова (1989)
 Мать — французский фильм режиссёра Анри Вернёя (1991)
 Мать — американский фильм режиссёра Альберта Брукса (1996)
 Мать — южнокорейский фильм режиссёра Пон Джунхо (2009)
 Мать — десятый эпизод третьего сезона американского телесериала «Игра престолов». См. также 
 Мама (фильм) — несколько фильмов с таким названием.
 Мамы (фильм)
 Матерь человеческая